Annick Anthoine (1945-), rameuse d'aviron française
 Antoine-Ignace Anthoine (1749-1826), négociant, maire de Marseille
 Émile Anthoine (1882-1969), athlète français
 Emmanuelle Anthoine (1964-), femme politique française
 François Anthoine (1860-1944), général français de la Première Guerre mondiale
 François Anthoine de Saint-Joseph (1787-1865), général français
 François Nicolas Anthoine (1758-1793), député de la Moselle

Homonymie de patronyme